Пејзли има више значења:
 Пејзли (Флорида)
 Пејзли (Орегон)